Тарха́нов  (Тарха́нова) — фамилия. Известные носители:

Тарханов 
 Тарханов, Александр Фёдорович (род. 1954) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
 Тарханов, Алексей (род. 1977) — российский телеведущий.
 Тарханов, Андрей Семёнович (1936—2017) — мансийский поэт.
 Тарханов, Геннадий Николаевич (1854—?) — российский и азербайджанский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Тарханов, Ильдар Абдулхакович (род. 1945) — российский юрист.
 Тарханов, Ильдус Габдрахманович (род. 1950) — советский и российский менеджер культуры.
 Тарханов, Леонид Александрович (1899—1955) — начальник Воркутлага.
 Тарханов, Михаил Михайлович (1877—1948) — советский актёр.
 Тарханов, Николай Алексеевич (1967—2019) — российский кинорежиссёр, кинооператор и фотограф. 
 Тарханов, Оскар Сергеевич (1901—1938) — один из основателей ВЛКСМ, дипломат.
 Тарханов, Павел Васильевич (1787—1839) — астроном, член Петербургской академии наук.
 Тарханов, Юрий Александрович (род. 1987) — российский футболист, тренер.



См. также 
 
 Тархан-Моуравовы